McCain ist der Familienname folgender Personen:

 Ben McCain (* 1955), US-amerikanischer Fernsehmoderator, Schauspieler, Filmproduzent, Sänger und Songwriter 
 Brice McCain (* 1986), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Butch McCain (* 1958), US-amerikanischer Fernsehmoderator, Meteorologe, Schauspieler, Synchronsprecher, Filmproduzent, Drehbuchautor, Sänger und Songwriter
 Cindy Hensley McCain (* 1954), US-amerikanische Unternehmerin
 Edwin McCain (* 1970), US-amerikanischer Gitarrist
 Frances Lee McCain (* 1944), US-amerikanische Schauspielerin
 Howard McCain (* 1968), US-amerikanischer Regisseur
 Jerry McCain (1930–2012), US-amerikanischer Blues-Musiker

 Meghan McCain (* 1984), US-amerikanische Bloggerin und Publizistin, Tochter von John McCain
 Wallace McCain (1930–2011), kanadischer Unternehmer und Eigentümer von McCain Foods

McCain bezeichnet ferner:
 McCain Bluff, Felsenkliff im Norden des Viktorialands, Antarktika
 McCain Foods, kanadisches Unternehmen der Lebensmittelindustrie

Siehe auch:
 McKain